

Cinema 
Goliath – film del 2008 diretto da David Zellner
Goliath – film del 2017 diretto da Dominik Locher
 Goliath – film del 2019 diretto da Luke Villemaire

Televisione 
 Golia (Goliath) – serie TV del 2016

Letteratura 
Goliath – romanzo di Scott Westerfeld del 2011, parte della Trilogia Leviathan

Musica 
Goliath – singolo dei The Mars Volta del 2008, dall'album The Bedlam in Goliath
Goliath – album dei Butcher Babies del 2013
Goliath – singolo di Woodkid del 2020, dall'album S16

Trasporti 
Goliath – mastodontico camion dotato di rimorchio che prende parte a due episodi della serie televisiva Supercar
Goliath – piccolo carro filoguidato riempito di esplosivo
Goliath – aeroplano per il trasporto passeggeri, prodotto negli anni venti
Goliath – Casa automobilistica tedesca attiva fra il 1928 ed il 1961, specializzata in automobili di fascia bassa e medio-bassa, fuoristrada e autocarri

Altro 
Goliath – montagna russa del parco Six Flags Magic Mountain
Goliath – montagna russa del parco Walibi World
Matumona Lundala, detto Goliath – ex calciatore angolano

Pagine correlate 
Golia (disambigua)